Ruseni ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau:
 Ruseni (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi
 Ruseni (Edineț), Gemeinde im Rajon Edineț
 in Rumänien:
 Ruseni (Poiana Teiului), Dorf im Kreis Neamț
 Ruseni (Borlești), Dorf im Kreis Neamț

In ähnlicher Schreibweise existiert das Dorf Rușeni im Kreis Satu Mare (Rumänien).